Тэннер () — английская фамилия. Известные носители:

См. также 
 Таннер
 Теннер
 Тэннер против Тэннера (2004) — комедия режиссёра Роберта Олтмена, выдержанная в жанре политической сатиры на предвыборную гонку в США